Nordisk steht für:

 Nordisk Film, dänisches Filmstudio
 Nordisk-Film-Preis, dänischer Filmpreis
 Nordisk Diesel, ehemaliger dänischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Novo Nordisk (Pharmakonzern)

 BFC Nordiska 1913 (ehemaliger Fußballclub)